The Jacobite har flere betydninger:
 The Jacobite (damptog) – skotsk turisttog
 The Jacobite (syrisk kirke) – syrisk ortodoks kirke, beliggende i Kerala, Indien
 The Jacobite (bevægelse) − politisk bevægelse i Storbritannien